USSR est l'abréviation anglaise pour l'Union des républiques socialistes soviétiques ().

USSR peut aussi désigner :
 U.S.S.R., chanson d'Eddy Huntington sortie en 1986
 U.S.S.R., chanson des Smashing Pumpkins qui apparaît sur le CD bonus livré avec la réédition de 2011 de leur album Siamese Dream

Abréviation